Кеннет Генри Джей Майлз (, 1 ноября 1918 — 17 августа 1966) — британский автоспортсмен и гоночный инженер. Наибольших успехов достиг, выступая в автоспорте США и стартуя за американские команды в международных гонках. Победитель автомарафона «24 часа Дейтоны», победитель и призёр «12 часов Себринга», настоящий победитель гонки «24 часа Ле-Мана». Является членом .

Биография 

Майлз начинал как мотоциклист, в 1929 году сев за руль Trials Special Triumph с двигателем 350сс, на котором потом попал в аварию. Участвовал во Второй мировой войне. После войны продолжил гоночную карьеру уже на спортивных автомобилях, выступив в Сильверстоуне 23 апреля 1949 года, о чём написал журнал Motor Sport.

В 1952 году переехал в США, где в 1953 году выиграл 14 гонок подряд в Sports Car Club of America. Выступал на автомобилях на базе MG Cars и Porsche. В 1961 году был заявлен на участие в Гран-при США в Формуле-1 в составе частной команды, должен был выступать на Lotus 18, но не прибыл на Гран-при. Стал главным тест-пилотом  в 1963 году.

Кен Майлз участвовал в усовершенствовании спортивного Ford GT40, который был создан для того, чтобы выиграть у Ferrari в соревнованиях по гонкам на выносливость. В 1965 году англичанин стартовал на этой модели с Брюсом Маклареном в гонках «12 часов Себринга» (второе место на финише) и «24 часа Ле-Мана» (сход из-за поломки коробки передач). А в следующем 1966 году ему удалось стать победителем автомарафонов «24 часа Дейтоны» и «12 часов Себринга» в паре с . Также он мог стать обладателем уникального достижения, если бы одержал в течение одного сезона ещё и победу в «Ле-Мане», третьем супермарафоне, и самом престижном из них. В  он лидировал вместе с Денни Халмом. Но финиш был омрачён: в заключительные несколько часов им было приказано из боксов подпустить едущий следом с отставанием экипаж сокомандников, новозеландцев Брюса Макларена и Криса Эймона, для эффектного фотофиниша. Представители организатора гонки Западного автомобильного клуба предупредили, что различие в стартовых позициях будет принято во внимание при близком финише — значит, машина Макларена/Эймона, стартовавшая примерно на 18 метров позади автомобиля Халма/Майлза, прошла чуть бо́льшую дистанцию и поэтому будет победителем. Майлз, глубоко разочаровавшись в этом решении, после всех своих трудов, вложенных в программу, выразил протест, внезапно притормозив в нескольких метрах от финиша и позволив Макларену пересечь черту первым.

Через два месяца Майлз погиб в результате несчастного случая во время продолжения испытаний по улучшению Ford GT40 на американской трассе Риверсайд.

За свою карьеру принял участие в 265 соревнованиях, одержал 86 побед.

Образ в кинематографе 
Кен Майлз — один из главных героев фильма 2019 года «Ford против Ferrari», в роли Кена снялся Кристиан Бейл.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы автоспорта Америки
 Профиль на racingsportscars.com
 Профиль на statsf1.com
 Профиль на database.motorsportmagazine.com

Автогонщики по алфавиту
Автогонщики Великобритании
Пилоты 24 часов Ле-Мана по алфавиту
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке
Пилоты 24 часов Дейтоны
Гонщики, погибшие во время заездов